Яношхальма () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 132,21 км2, на которой проживает 9848 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии